Ласточковый попугай () — вид птиц из семейства Psittaculidae, единственный в одноимённом роде (Lathamus).

Внешний вид 
Длина тела 24 см, хвоста примерно 12 см. Окраска оперения зелёная, голова с голубоватым оттенком. На лбу имеется полоса красного цвета. Такого же цвета у него горло и нижние кроющие крыла. Сгиб крыла коричнево-красный. Средние рулевые перья хвоста красно-коричневые, концы их голубые. Ступенчатый хвост длиннее крыла.

Распространение 
Обитает на острове Тасмания и юго-востоке Австралии.

Образ жизни 
Населяют эвкалиптовые леса, лесистые местности, пахотные земли и плантации. Питаются семенами и зёрнами, зеленью, плодами, нектаром и пыльцой, насекомыми и личинками.

Размножение 
Гнездо устраивает в пустотах деревьев на высоте 6-20 метров. В кладке 3-5 белых яиц.

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4.

Platycercinae
Монотипические роды птиц
Птицы Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 1790 году